

Patronyme 

 Aníbal Alzate (1933-2016), joueur de football international colombien ;
 Carlos Alzate (1983-), coureur cycliste colombien ;
 Gilberto Alzate Avendaño (1910-1960), avocat, journaliste et homme politique colombien ;
 José Antonio Alzate (1737 - 1799), scientifique, journaliste et théologien mexicain ;
 Juanita Alzate, joueuse internationale colombienne de rink hockey ;
 Lina Marcela Gómez Alzate (1985-), karatéka colombienne ;
 Raquel Alzate (1972-), illustratrice et auteure de bandes dessinées espagnole ;
 Simona Duque de Alzate (1773-1858), symbole de la guerre d'indépendance de la Colombie.

Toponymes  

 Alzate Brianza, commune italienne située en Lombardie.